Грамаду-Канела () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Агломерация Порту-Алегри. Население составляет 	296 581	 человек (на 2010 год). Площадь — 	2 620,770	 км². Плотность населения — 	113,17	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составлял 2 891 570 288,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составлял 10 191,58 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс человеческого развития на 2000 год составлял 0,819 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Канела
 Дойз-Ирманс
 Грамаду
 Игрежинья
 Ивоти
 Линдолфу-Коллор
 Морру-Реутер
 Нова-Петрополис
 Пикада-Кафе
 Президенти-Лусена
 Риузинью
 Роланти
 Санта-Мария-ду-Эрвал
 Такуара
 Трес-Короас

Микрорегионы штата Риу-Гранди-ду-Сул